Pietro Micheli – pittore italiano
 Pietro Micheli – politico italiano
 Pietro Micheli – scrittore italiano